Leopard Pro Cycling var et cykelhold fra Luxembourg, der fra 2012 til 2022 cyklede i UCI kontinental-klassen. 

Efter 2022-sæsonen blev holdet opløst, da det fusionerede med danske . De skabte det nye hold .

Holdet

2022

2021

Referencer

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra Luxembourg
Etableret i 2012
Ophørt i 2022